Charles Towry-Law kan syfta på:

* Charles Towry-Law, 3:e baron Ellenborough (1820–1890), brittisk peer
 Charles Towry-Law, 4:e baron Ellenborough (1856–1902), brittisk peer